

Рудина () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Руєн.
 Рудина () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.

Див. також 
 Рудіна